Nebo (Gal·les), poble al comtat de Gwynedd (Gal·les, Regne Unit)
 Nebo (Illinois), població a l'estat d'Illinois (Estats Units)
 Nebo (Kentucky), població a l'estat de Kentucky (Estats Units)
 Mont Nebo, cim a l'oest de Jordània 
 Mont Nebo (Utah), muntanya de la serralada Wasatch, a l'estat de Utah (Estats Units)
 Nebo Center, concentració de població designada pel cens a l'estat de Califòrnia (Estats Units)